Shambles – ghiacciaio in Antartide
 The Shambles – storica via di Wetherby
 The Shambles – via di Worcester
 (The) Shambles – storica via di York	
 The Shambles – gruppo musicale statunitense
 Shambles Square – piazza di Manchester